Сигизму́нд Ла́уксмин (Жигимантас Ляуксминас, ; ; ; род. 1596 или 1597, Жмудь — , Вильно) — литовский теолог, философ, теоретик музыки и риторики, родоначальник литовского музыковедения; один из первых литовцев профессоров Вильнюсского университета.

Биография 
Иезуит (1616). В 1618—1619 годах изучал риторику в коллегии в Пултуске. Обучался в Академии и университете виленском Общества Иисуса философии (1619—1621), затем теологии (1625—1629). В 1631—1635 годах в коллегиях Полоцка и Несвижа преподавал риторику. Затем в Академии и университете виленском преподавал философию (1635—1638), потом теологию (1638—1642). Профессор (1635), доктор теологии (1642). С 1642 по 1644 год преподавал философию в коллегии в Браунсберге (ныне Бранево).

В ордене иезуитов исполнял обязанности вице-провинициала Литовской иезуитской провинции, был заместителем провинциала, участвовал в генеральных конгрегациях в Риме (1652, 1661). Был ректором коллегии в Крожах (1661—1665), затем вице-ректором Академии и университета Виленского  (1665—1658), подканцлером. 

Имя Лауксмина носит одна из небольших улиц в центре Вильнюса (улица Ж. Ляуксмино, ).

Труды 
Автор богословских трудов  (1643; третье издание 1648),  (1665, второе издание 1675). Написал первую на территории Речи Посполитой оригинальную грамматику древнегреческого языка  (1655). 

Наиболее выдающимся сочинением Лауксмина считается трактат об ораторской практике и искусстве риторики  (1648). В книгу включены практические советы и образцы речей. В своём труде учёный, опираясь на труды Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана, осуждает недостатки барочного стиля с его помпастикой, неясностью выражений, макаронизмами и выдвигает достоинства рациональной мысли и ясного изложения. Приложение к книге  («Ядро диалектики»; другой вариант перевода названия — «Душа диалектики») представляет собой введение в схоластическую логику. Трактат широко использовался в учебных заведениях иезуитов, неоднократно переиздавался — в Мюнхене (1648), Франкфурте-на-Майне (1666), Кёльне (1680, 1705, 1707, 1717), Вюрцбурге (1690), Праге (1710), Вене (1720), Кошице (1732). В качестве учебного пособия сохранял свою актуальность до середины XVIII века.

Лауксмин издал первый в Литве учебник музыки  (1667, второе издание 1693; литовский перевод 1977). Помимо того, написал несколько стихотворений на древнегреческом языке, панегирик королю Владиславу IV Вазе, проповеди. Сохранились рукописи неизданных богословских трактатов , .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Богословы Литвы
Философы Литвы
Музыковеды Литвы
Преподаватели Полоцкого иезуитского коллегиума
Преподаватели Вильнюсского университета